Houyuan () représente différentes ères chinoises :
 Houyuan (163-156 av. J.-C.) : deuxième ère de l'empereur Wendi ;
 Houyuan (143-141 av. J.-C.) : deuxième et dernière ère de l'empereur Jingdi ;
 Houyuan (88-87 av. J.-C.) : onzième et dernière ère de l'empereur Wudi.